Borsano
 Simon da Borsano
 Gian Mauro Borsano
 Francescuolo da Brossano

Pagine correlate 

 Borsani
 Borzano (disambigua)